UEFA Champions League finalen 2000 var en fodboldkamp der blev spillet den 24. maj 2000. Kampen blev spillet på Stade de France i Saint-Denis, tæt ved Paris, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1999-00. De deltagende hold var de spanske La Liga-rivaler Real Madrid og Valencia C.F. Dette var første gang siden 1955, at to hold fra samme land mødtes i en finale i Europas største klubturnering.

Kampen 
Selve kampen var en ensidig forestilling, hvor Real Madrid igennem hele kampen var bedre en Valencia. Fernando Morientes scorede kampens første mål, da han efter 39 minutter scorede på hovedstød. I den 67. minut scorede englænderen Steve McManaman på en lob over Valencia-målmand Santiago Cañizares. Raúl lukkede kampen efter 75 minutter, da han scorede efter et sololøb mod mål.

Finalesejren var træner Vicente del Bosques første titel som cheftræner, og Steve McManaman blev den første englænder der vandt turneringen med en udenlandsk klub. Real Madrid tjente 50 millioner kroner på sejren, udover de 230 millioner de allerede havde vundet ved at nå til finalen.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 1999/00 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2000
Real Madrid
Fodbold i 2000
Valencia CF
Sport i Paris
Finalen 2000